Шихи — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шихи, Адиль (род. 1988) — марокканский футболист, полузащитник «Франкфурта» из Франкфурта-на-Майне и сборной Марокко.
 Шихи, Джеймс (1926—2006) — американский врач-оториноларинголог, отохирург.